Grand Hotel bzw. Grand Hôtel steht für:

 Grand Hotel, eine Hotelform
 Grand Hotel (Album), Studioalbum von Procol Harum (1973)
 Grand Hotel (Musical), Broadway-Musical (1989)
 Grand Hotel Abgrund, siehe Frankfurter Schule #Kritik an der Frankfurter Schule
 Grand Hotel van Cleef, deutsches Plattenlabel
 FK Grand Hotel Warna, bulgarischer Frauenfußballverein

Film und Fernsehen:
 Grand Hotel (Fernsehserie), spanische Fernsehserie (2011 bis 2013)
 Grand Hotel (2016), norwegischer Spielfilm von Arild Fröhlich
 Grand Hotel (Fernsehserie, 2019), US-amerikanische Fernsehserie
 Grand Budapest Hotel, deutsch-US-amerikanischer Spielfilm (2014)
 Originaltitel von Hotel Imperial (Fernsehserie), italienische Fernsehserie (2015)
 Originaltitel von Menschen im Hotel (1932), US-amerikanischer Spielfilm
 Tatort: Mord im Grand-Hotel, österreichischer Fernsehkrimi (1979)

Hotels:
 Grand Hôtel Alexanderplatz, Berlin, Deutschland
 Grand Hôtel (Baden), Schweiz
 Grande Hotel Beira, Mosambik
 Grand Hotel Cesenatico, Italien
 Grand Hotel Chandolin, Schweiz
 Grand Hotel Europe in St. Petersburg, Russland
 Grand Hotel Excelsior (Venedig), Italien
 Grand Hotel Kempinski High Tatras in Štrbské Pleso, Slowakei
 Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam, Niederlande
 Grand Hotel Kronenhof in Pontresina, Schweiz
 Grand Hotel Locarno, Schweiz
 Grand Hotel Lublinianka, Polen
 Grand Hotel Lund, Schweden
 Grande Hotel de Luso, Portugal
 Grand Hotel National (Luzern), Schweiz
 Grand Hotel (Oslo), Norwegen
 Grand Hotel Pittner in St. Pölten, Österreich
 Grande Hotel do Porto, Portugal
 Grand Hotel Preanger in Bandung, Indonesien
 Grand Hotel Russischer Hof in Weimar, Deutschland
 Grand Hôtel des Salines in Rheinfelden, Schweiz
 Grand Hotel Sopot, Polen
 Grand Hôtel Stockholm, Schweden
 Grand Hotel (Taipeh), Taiwan
 Grand Hotel Toblach, Italien
 Grand Hotel Union in Ljubljana, Slowenien
 Grand Hotel des Wagons-Lits in Peking, China
 Grand Hotel (Warschau), Polen
 Grand Hotel Wien, Österreich
 Grand Hotel Wiesler in Graz, Österreich
 Grand Pacific Hotel (Suva), Fidschi
 Cesta Grand Hotel in Bad Gastein, Österreich
 Dolder Grand Hotel, früherer Name von The Dolder Grand in Zürich, Schweiz
 Interhotel Grand Hotel Berlin, früherer Name von The Westin Grand Berlin in Berlin, Deutschland
 Le Méridien Grand Hotel Nürnberg, Deutschland
 Maritim Grand Hotel Hannover, Deutschland
 MGM Grand Hotel in Las Vegas, Vereinigte Staaten
 Tschuggen Grand Hotel in Arosa, Schweiz
 Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken, Schweiz

im NRHP gelistete Objekte:
 Grand Hotel (Alabama), ID-Nr. 85003545
 Grand Hotel (Mackinac Island), ID-Nr. 72000637
 Grand Hotel (Minnesota), ID-Nr. 90000986
 Grand Hotel (Montana), ID-Nr. 85002424
 Grand Hotel (New Mexico), ID-Nr. 87002217
 Grand Hotel (New York), ID-Nr. 83001725

Siehe auch:
 Grand Hotel de l’Europe
 Grand Hotel des Bains
 Grand Pacific Hotel
 Grand Union Hotel